

Cinéma 
 Souvenirs, Souvenirs, film français d'Ariel Zeitoun sorti en 1984.

Musique 
 Souvenirs, Souvenirs, chanson interprétée par Johnny Hallyday en 1960 ;
 Souvenirs, Souvenirs, bande originale du films d'Ariel Zeïtoun sorti en 1984.

Télévision 
 Souvenirs, souvenirs (You Can Go Home Again), vingt-quatrième épisode de la saison 3 de Frasier diffusé en 1996 ;
 Souvenirs, souvenirs (Forget Me Not), dix-septième épisode de la saison 3 de Xena, la guerrière diffusé en 1998 ;
 Souvenirs, souvenirs (Flashback), vingt-cinquième épisode de la saison 2 de Malcolm diffusé en 2001 ;
 Souvenirs, souvenirs (One Toe Over the Line, Sweet Jesus), quatrième épisode de la saison 1 d’Old Christine diffusé en 2006 ;
 Souvenirs, souvenirs (How I Met Everyone Else), cinquième épisode de la saison 3 de How I Met Your Mother diffusé en 2007 ;
 Souvenirs, souvenirs (Forget Me Not), neuvième épisode de la saison 1 de Psych diffusé en 2007 ;
 Souvenirs-souvenirs (Freshman Daze), quinzième épisode de la saison 1 de Greek diffusé en 2008 ;
 Souvenirs, souvenirs (One Night At Camp Band), vingt-deuxième épisode de la saison 1 de La Vie secrète d'une ado ordinaire diffusé en 2009 ;
 Souvenirs, souvenirs (The Time Warp), quinzième épisode de la saison 6 de Grey's Anatomy diffusé en 2010 ;
 Souvenirs, souvenirs (Julia), deuxième épisode de la saison 7 de Californication diffusé en 2014 ;
 Souvenirs, souvenirs (Driving Miss Jenny), dix-neuvième épisode de la saison 3 de Bienvenue chez les Huang diffusé en 2017 ;
 Souvenirs souvenirs, douzième épisode de la saison 15 des Mystères de l'amour diffusé en 2017 ;
 Souvenirs, souvenirs (Remember the Crimes), trente-septième épisode de la saison 5 de Henry Danger diffusé en 2020 ;

Voir aussi